Eurasburg est le nom de deux communes d'Allemagne :
 Eurasburg, dans le district de Haute-Bavière
 Eurasburg, dans le district de Souabe